Дво́рський — українське прізвище.

Відомі носії 

 Дворський Віталій Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дворський Іван Іванович — Герой СССР.
 Дворський Павло Ананійович — співак.